Tequila Sunrise se poate referi la:

 Tequila Sunrise (cocktail)
 Tequila Sunrise (film)
 Un cântec de Eagles
 Un cântec de Cypress Hill